Pirollo – cognome italiano
 Luigi Pirollo – copilota di rally italiano